Гордали () — село в Ножай-Юртовском районе Чеченской Республики. Административный центр Гордалинского сельского поселения.

География 
Село расположено в верховьях одного из левых притоков реки Аксай, в 27 км к юго-западу от районного центра — Ножай-Юрт и в 85 км к юго-востоку от города Грозный.

Ближайшие населённые пункты: на севере — сёла Малые Шуани и Шуани, на северо-востоке — сёла Макси-Хутор и Саясан, на востоке — село Энгеной, на юге — село Центорой, на юго-западе — сёла Верхние Курчали и Средние Курчали, на западе — село Бас-Гордали и на северо-западе — село Хашки-Мохк.

Теповый состав село 

 Г1ордалой.

История 
Село основано в 913 году.

Село Гордали является родовым поселением тейпа Гордалой, являющиеся выходцами из исторической области Нашха. Также гордалинцами предположительно было основано село Хинда (Хиндой), которое расположено в Веденском районе Чечни. По мнению самих гордалинцев, тейп гордалой генетически родственен с тейпами Энгеной и Даттхой(Энгеной).

Что легло в основу названия тейпа гордалой и села Гордали, до конца не выяснено. Предположительно оно восходит к слову чеченскому горда или гурда, что в переводе означает — «меч» (т.е. гордалой — «меченосцы»).

В 1944 году после депортации чеченцев и упразднения Чечено-Ингушской АССР, Гордали был включён в состав Ритлябского района ДАССР, образованного на месте упразднённого Саясановского района ЧИАССР. Однако название села не было переименовано, в отличие от других селений Чечни.

В 1990-х годах село сильно пострадало в результате двух военных кампаний.

Население

Образование 
 Гордалинская муниципальная средняя общеобразовательная школа.

Инфраструктура 
В селе действуют школа, фельдшерский пункт, мечеть. Купол мечети каменный остроконечный и одет в конусный купол из оцинкованной жести в 1999 году. Высота минарета 14 метров. Внутри мечети до косметического ремонта были — каменная резьба, арабески и орнамент на камне. Снаружи есть несколько рисунков на камне и арабески. Основание Мечети датировано 1420 г. постройки, стены мечети перестраивались 3 раза ,  последний раз в 19 веке. У основания мечети расположен родник , странность родника в том , что  в дневной период суток вода прибывает , в ночное время стоит на месте.

Примечания

Ссылки 
 Топонимика слова Гордали-Юрт
 У-А. Аткаев. О гордалинцах

Литература 
 

Населённые пункты Ножай-Юртовского района